Bricchetto ima više značenja:
 Bricchetto, Asti
 Bricchetto, Cuneo